Сен-Леже́-Воба́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 80 км на захід від Діжона, 60 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 348,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Леже-Вобан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-Вобан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна